Munk kan hentyde til flere artikler:
 Munk – en mand, der har viet sit liv til sin religion
 Munk (efternavn) – et efternavn
 Munk (adelsslægter) – navnet på nogle uddøde danske adelsslægter
 Munk (gruppe) – navnet på en musikgruppe
 Munk (spurv) – en spurvefugl

Se også